Eskimo er en forældet betegnelse for inuitter.

Eskimo kan også henvise til:

 Eskimo (film fra 1930), en norsk-dansk romantisk eventyr- og dramafilm
 Eskimo (film fra 1933), en amerikansk dramafilm instrueret af W. S. Van Dyke

Referencer